

Persone
 Adolfo Gregoretti – marinaio e militare italiano
 Lucio Gregoretti – compositore italiano
 Orsetta Gregoretti – attrice, conduttrice e aiuto-regista italiana
 Ugo Gregoretti – regista, attore, giornalista e drammaturgo italiano

Altro
 Bruno Gregoretti (CP 920) – unità navale della Guardia Costiera italiana